Костирко — українське прізвище. Відомі носії:

 Костирко Андрій Іванович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костирко Віктор Іванович (* 1948) — активіст невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
 Костирко Петро Федорович — український архітектор радянських часів.

Українські прізвища